Selwa – wilgotny las równikowy w Amazonii
 Selwa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek